Mato bezeichnet:

 Mato, die Zielscheibe beim Kyūdō, dem japanischen Bogenschießen
 Mato (Name), ein slawischer, insbesondere kroatischer männlicher Vorname sowie ein Familienname
 Mato (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima, Portugal

Siehe auch: 
 Mato Grosso 
 Mato Grosso do Sul